Хек може да се отнася за:
 Европейски хек, вид риба
 Хек (игра)
 Хек (порода), порода говеда